Andre Danguillaume – ciclista su strada francese
 Camille Danguillaume – ciclista su strada francese
 Jean-Pierre Danguillaume – ex ciclista su strada e pistard francese
 Marcel Danguillaume – ciclista su strada francese